Jan Eriksson eller liknande namn kan avse:

 Jan Ericson (arkitekt) (1923–2019), svensk arkitekt
 Jan "Moltas" Erikson (1932–1988), svensk underhållare
 Jan "Tollarparn" Eriksson (1939–2009), svensk jazzpianist
 Jan E. Eriksson (1940–1986), svensk banktjänsteman och ämbetsman, generaldirektör för Luftfartsverket 1980–1981
 Jan Ericsson (bandyspelare) (1944–2006), svensk bandyspelare, smeknamn "Nanen"
 Jan-Anders Eriksson (född 1944), svensk bildkonstnär
 Jan Eriksson (född 1945), svensk industrialist och uppfinnare, grundare av skogsmaskinföretaget Skogsjan AB
 Janne Ericson (född 1950), svensk skådespelare
 Jan Eriksson (ishockeyspelare, född 1956), svensk ishockeyspelare, smeknamn "Lill-Janne"
 Jan Eriksson (ishockeyspelare, född 1958), svensk ishockeyspelare
 Jan Ericson (politiker) (född 1961), svensk moderat politiker
 Jan Erixon (född 1962), svensk ishockeyspelare
 Jan Ericson (ishockeyspelare) (född 1962), svensk ishockeyspelare
 Jan Eriksson (fotbollsspelare) (född 1967), svensk fotbollsspelare, vinnare av Guldbollen 1992